Janzé est un toponyme mais aussi un patronyme et autres déterminations.

Toponyme 
 Janzé, ville dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne

Patronyme 
 Famille de Janzé, famille française anoblie sous la seconde Restauration en 1818 :
 Frédéric de Janzé, sportif et écrivain français
 Alice de Janzé (épouse de Frédéric de Janzé), héritière américaine qui séjourna au Kenya où elle fut membre de la communauté de la Vallée Heureuse. Elle fut en lien avec plusieurs faits-divers.

Autres 
 Poule de Janzé, race de poule domestique originaire de la ville de Janzé
 Château de Janzé, construit au  sur l'actuelle commune de Marcilly-d'Azergues (Rhône)

Notes et références